Goethalsia bedeutet:

 Goethalsia (Pflanzengattung) Name einer monotypischen Pflanzengattung aus der Familie der Malvengewächse mit Goethalsia meiantha, als einzige Art.
 Goethalsia  (Tiergattung), Name einer monotypischen Kolibrigattung mit dem Rotgesichtkolibri (Goethalsia bella), als einzige Art.